Озган () — абхазская фамилия. Известные носители:

 Озган, Константин Константинович (род. 1939) — абхазский государственный политический деятель, председатель Верховного совета Абхазской ССР (1987-1990).
 Озган, Кристина Константиновна (род. 1973) — член Правительства Республики Абхазия, вице-премьер, министр экономики  Республики Абхазия.